Stigmatizzazione – fenomeno sociale
Stigmatizzazione – evento miracoloso